Oberbefehlshaber Süd bezeichnet:

 den deutschen Oberbefehlshaber in Italien von Mai bis November 1943, aus dessen Stab dann die Heeresgruppe C gebildet wurde
 den deutschen Oberbefehlshaber im „südlichen Kampfraum“ von April bis Mai 1945, siehe Heeresgruppe D